Даг Лоуренс (), также более известный как Мистер Лоуренс () — американский актёр озвучивания, сценарист и режиссёр. Известен по работе и озвучиванию Планктона в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны».

Биография

Фильмография

Компьютерные игры 
 Nickelodeon 3D Movie Marker (1996) — Филбрет
 Nicktoons Racing (2001) — Планктон
 Operation Krabby Patty (2001) — Планктон
 SuperSponge (2001) — Планктон
 Employee of the Month (2002) — Планктон, Ларри Лобстер
 Revenge of the Flying Dutchman (2002) — Планктон, Ларри Лобстер
 Nickelodeon Toon Twister 3D (2003) — Планктон
 Battle for Bikini Bottom (2003) — Планктон, Ларри Лобстер, Креветка, диктор
 The SpongeBob SquarePants Movie (2004) — Планктон
 Nickelodeon Unite (2005) — Планктон
 Lights, Camera, Pants! (2005) — Планктон, Ларри Лобстер
 Creature from the Krusty Krab (2006) — Планктон
 Nicktoons Winners Cup Racing (2006) — Планктон
 Atlantis SquarePantis (2008) — Планктон
 SpongeBob SquarePants featuring Nicktoons: Globs of Doom (2008) — Планктон
 Truth or Square (2009) — Планктон
 Nickelodeon MLB (2011) — Ларри Лобстер
 Plankton's Robotic Revenge (2013) — Планктон
 SpongeBob HeroPants (2015) — Планктон
 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated (2020) — Планктон, Ларри Лобстер, Креветка, диктор

Ссылки 

Сценаристы США
Режиссёры США
Актёры США
Художники США